Багмарани —  деревня в Зугдидском муниципалитете Грузии
 Багмарани —  деревня в Гульрипшском районе/муниципалитете Абхазии/Грузии